Hoppner ist

 der Name eines Flusses in Kanada (Hoppner River)
 der Name einer Einfahrt in die Foxe Basin, einem Becken nördlich der Hudson Bay in Kanada 
 der Name einer Insel in der Georgsbucht, der Hoppner Island im kanadischen Ontario
 der Name eins Kaps, auf der kanadischen Insel Melville Island 
 der Name einer Familie
 John Hoppner (1758–1810) war ein englischer Maler
 Richard Belgrave Hoppner (1786–1872) war ein englischer Maler
Henry Parkyns Hoppner (1795–1833) war britischer Seeoffizier und Arktisforscher